Aperiovula abbotti är en snäckart som beskrevs av Ten Cate 1973. Aperiovula abbotti ingår i släktet Aperiovula och familjen Ovulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
abbotti